Jure steht für:
 Jure (Vorname), Namensträger siehe dort
 Saint-Jure, französische Gemeinde im Département Moselle
 Sveti Jure, kroatischer Berg im Biokovo-Gebirge

Juré steht für:
 Juré, französische Gemeinde im  Département Loire

Juré oder Jure ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Juré (* 1957), französischer Maler, Bildhauer und Schriftsteller
 Jean-Baptiste Saint-Jure (1588–1657), französischer Jesuit, Schriftsteller und Theologe

Siehe auch:
 de jure/de facto
 ipso jure